Kathrin Unterwurzacherová (* 5. června 1992 v Innsbrucku, Rakousko) je rakouská zápasnice–judistka.

Sportovní kariéra 
S judem začínala v dětství v rodném Innsbrucku pod vedením Gernota Freie a Martina Scherwitzla. Vyrostla po boku Bernadette Grafové, se kterou tvoří oporu rakouské seniorské reprezentace od roku 2012. V seniorské reprezentaci spolupracuje s Markem Spittkou. V roce 2016 se kvalifikovala na olympijských hrách v Riu. Ve čtvrtfinále neuhlídala rychlé nohy Japonky Miku Taširové a obsadila konečné 7. místo.

Vítězství 
 2012 – 1× světový pohár (Abú Zabí)
 2013 – 1× světový pohár (Abú Zabí)
 2014 – 1× světový pohár (Samsun)
 2015 – 2× světový pohár (Oberwart, Baku)
 2016 – 2× světový pohár (Tbilisi, Kano Cup)
 2017 – 2× světový pohár (Oberwart, Antalya)

Výsledky

Odkazy

Reference

Související články 
 Zápas v Rakousku

Externí odkazy 
 
 Výsledky a novinky Kathrin Unterwurzacherové na Judoinside.com
 Výsledky a novinky Kathrin Unterwurzacherové na Judobase.org

Rakouské judistky
Rakouští olympionici
Narození v roce 1992
Žijící lidé
Ženy
Narození 5. června
Narození v Innsbrucku